W Polsce 
 Leśno – osada leśna w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie Golubsko-Dobrzyńskim, w gminie Ciechocin
 Leśno – leśniczówka w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów
 Leśno – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Brusy 
 Leśno – wieś w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Leśno – gromada

Zobacz też
 Leśno Górne, Stare Leśno